Humphreys steht für:
 Humphreys (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 C. E. Humphreys, Automobilmarkenname, gefertigt durch Meteorite Cars

Humphreys ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Humphreys (Kalifornien)
 Humphreys (Louisiana)
 Humphreys (Mississippi)
 Humphreys (Missouri)
 Humphreys (Oklahoma)
 Humphreys (Pennsylvania)

Orte in Neuseeland:
 Humphreys (Neuseeland)

geografischer Objekte:
 Humphreys Ice Rise, Eiskuppel vor der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Humphreys Peak, Berg in Arizona

Siehe auch:
 Humphrey
 Humphries